La Voz del Sur estar refiriéndose a dos diarios:

 La Voz del Sur, periódico chileno
 La Voz del Sur, periódico español.

"La Voz del Sur de Manabi" Radio en frecuencia AM de  Ecuador ubicado en la ciudad de Jipijapa provincia de Manabí